Efraín es un nombre español que proviene de  Efraím (nombre hebreo, אֶפְרָיִם); designa al patriarca hebreo bíblico que fue hijo de José y hermano de Manasés.

 La Tribu de Efraín fue una de las tribus israelitas y poseía su propio territorio.

Efraím también puede referirse a:
 Efraím (nombre propio), Efraim o Ephraim, nombre propio masculino.
 Efraím Cardozo (1906-1973), político e historiador paraguayo.
 Efraím de Nea Makri (1384-1426), santo griego.
 Efraím Martínez (1898- 1956), pintor, dibujante y retratista colombiano.
 Efraím Medina (1967-), escritor colombiano.
 Monte Efraím, zona montañosa de Israel que estuvo ocupada por la tribu de Efraím.
 San Efraím, San Efraín o Efrén de Siria  (306-373), santo sirio.

Ephraim 
 Ephraim (Utah), ciudad del condado de Sanpete, Utah, Estados Unidos.
 Ephraim (Wisconsin),  villa del condado de Door, Wisconsin, Estados Unidos.
 Mount Ephraim (Nueva Jersey), borough del condado de Camden, Nueva Jersey, Estados Unidos.
 El príncipe Ephraim, de Renais, que sale en el videojuego Fire Emblem: The Sacred Stones, es uno de los protagonistas del juego.